Алекса́ндр Никола́евич Ма́льцев:
 Мальцев, Александр Николаевич (род. 1949) — советский хоккеист.
 Мальцев, Александр Николаевич (род. 1952)  — российский государственный деятель.
  (род. 1956) — украинский политик, городской голова Макеевки.